Um nevómetro é um aparelho que serve para medir a quantidade de neve caída num determinado período.

Instrumentos de medida
Instrumentos meteorológicos
Neve